Mikrostruktur bezeichnet:
 Mikrostruktur (Lexikografie) in der Enzyklopädik und Lexikografie für die Struktur einzelner Einträge
 Mikrosystemtechnik mit Strukturen im Mikrometerbereich
 das Gefüge in der Werkstoffkunde